Corpus separatum es un término en latín que se refiere a una ciudad o región a la que se le otorga un estatus legal y político especial diferente de su entorno, pero que no llega a ser soberana o ciudad-estado independiente. El término puede referirse a:

 Corpus separatum (Jerusalén), una propuesta de la ONU en 1947 para la ciudad de Jerusalén.
 Corpus separatum (Fiume), el estado histórico de Fiume (actual Rijeka, Croacia) entre 1776 y 1918.
 Pordenone, un corpus separatum entre 1378 y 1514.
 Novi Pazar, un corpus separatum entre 1878 y 1912.

Conceptos similares pero diferentes incluyen:

 Exclave y enclave
 Estado aparte
 Condominio (derecho internacional)
 Ciudad internacional

Historia política